Spatharei ( ) ist ein Dorf im Süden der griechischen Insel Samos im Gemeindebezirk Pythagorio. Durch die Lage an den Westhängen des Karvounis-Gebirges in etwa 580 Metern Höhe bietet sich ein Blick auf den Südwesten der Insel, die Nachbarinseln der Fournigruppe und Ikaria und weiter zu den Inseln des Dodekanes. Nach der Volkszählung von 2011 hatte das Dorf 236 Einwohner. Weitere acht zum Dorf gehörende Küstensiedlungen entstanden ab den 1970er Jahren und hatten zusammen mit der kleinen Insel Samiopoula 101 Einwohner.

Spatharei zählte zu den bedeutendsten Olivenproduzenten der Insel. Das Gebiet bis zum Nachbardorf Skoureika im Gemeindebezirk Marathokambos und zur Küste war bis zu den Bränden im Sommer 1993 von Olivenkulturen geprägt. Durch ein weiteres Feuer im Juli 2000 wurden die Wälder um das Dorf sowie 95 % der Olivenbäume der Dorfbewohner zerstört.

Einwohnerentwicklung von Spatharei

Spatharei erhielt 1918 den Status einer Landgemeinde (Κοινότητα Σπαθαραίων), gleichzeitig wurde die Insel Samiopoula eingemeindet. Ab 1971 wurde die Eingemeindung der übrigen Siedlungen durchgeführt. Die Eingliederung der Landgemeinde Spatharei (Κοινότητα Σπαθαραίων) in die Gemeinde Pythagorio erfolgte im Jahr 1997 durch die Umsetzung der Gemeindereform nach dem Kapodistrias-Programm. Zum 1. Januar 2011 führt die Verwaltungsreform 2010 die ehemaligen Gemeinden der Insel zur neu geschaffenen Gemeinde Samos (Dimos Samou Δήμος Σάμου) zusammen.

Weblinks 
 auf www.samosin.gr (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Gemeinde Anatoliki Samos